Дорогобу́жская у́лица (название утверждено 11 августа 1962 года) — улица в Москве, на территории района Можайский Западного административного округа.

Начинается от Витебской улицы, после чего проходит вдоль долины реки Сетунь, пересекая её после дома № 13 и резкого поворота направо, затем проходит вдоль территории OAO «Мосточлегмаш» (бывшего завода им. КИМ) и заканчивается примыканием к Рябиновой улице у её перекрёстка с Верейской улицей.

Нумерация домов начинается от Витебской улицы

История, происхождение названия 
В составе города Кунцево называлась улицей Калинина (до 1957 года Фабричной улицей (http://www.retromap.ru/m.html#l=051952&r=0420092&z=16&y=55.715774&x=37.416150)), и тогда проходила напрямую от Верейской улицы до Можайского шоссе по нынешнему (но теперь перенесённому чуть ближе к заводу КИМ) мосту через реку Сетунь. Кусочек прямой трассы можно посмотреть на карте Шуберта (http://www.retromap.ru/m.html#l=0818523&r=0420092&z=15&y=55.714637&x=37.416515). Эта дорога возникла ещё в 1852 году, тогда была тропинкой, ведущей от Можайского шоссе к селу Спасское, на месте которого ныне находится подстанция скорой помощи (Дорогобужская, 23) и территория завода КИМ. После включения города Кунцево в состав Москвы в 1960 году было заменено в связи с дублированием тогдашнего названия улицы Воздвиженка, с 11 августа 1962 года улица стала Дорогобужской, по городу Дорогобужу Смоленской области в связи с расположением на западе Москвы.

После продления Рябиновой улицы до Можайского шоссе а также застройки его нечетной стороны Дорогобужская улица в 1982 году была частично устранена, (на месте удаленного отрезка дороги находится стадион школы №1195 и дом №37 по Можайскому шоссе), затем в девяностые годы была продлена налево (в сторону домов 7, 9 и 11) после моста через Сетунь и была соединена с Витебской улицей.

О старой трассировке улица напоминает только автобусная остановка «Дорогобужская улица» на Можайском шоссе, от которой до нынешней Дорогобужской улицы как минимум полкилометра.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
До 1980 года, когда улица ещё была напрямую соединена с Можайским шоссе, по улице проходили маршруты автобусов 11, 16 (16к), 103, 104, 198, 252 и 610. В 1980 году, в связи со строительством дома № 37 по Можайскому шоссе и ликвидацией части трассы все они были переведены на соседнюю Рябиновую улицу.

По улице на всём протяжении ходило маршрутное такси 556м (Витебская ул. — м. «Кунцевская» — м. «Пионерская»).

От остановки «Дорогобужская улица» на Можайском шоссе ходят автобусы:
 до метро «Кунцевская»:
 № 45 — (66-й квартал Кунцева — Метро «Кунцевская»)
 № 190 — (Беловежская улица — Метро «Молодёжная»)
 № 612 — (Улица Герасима Курина — Троекуровское кладбище) (только к ул. Герасима Курина)
 до метро «Славянский бульвар»:
 № 157 — (Беловежская улица — Киевский вокзал)
 № 157к —  (Беловежская улица — Метро "Славянский бульвар")
 № 205 — (Совхоз «Заречье» — Улица Довженко)
 № 231 — (Беловежская улица — Метро «Филёвский парк»)
 № 883 — (Торговый Центр — Метро «Филёвский парк»)
 № 840 — (66-й квартал Кунцева — Киевский вокзал)
 в соседние районы города:
 № 104 (Метро «Филёвский парк» — Платформа «Рабочий посёлок») (кольцевой, только к пл. «Рабочий Посёлок»)
 № 198 (66-й квартал Кунцева — Матвеевское)
 № 609 (Беловежская улица — Станция «Кунцево») (кольцевой, только к Беловежской ул.)
 № 732 (Крылатское — Метро «Славянский бульвар»)
 № 779 (Улица Федосьино — Платформа «Рабочий посёлок») (кольцевой, только к пл. «Рабочий Посёлок»)

Здания и сооружения

По нечётной стороне 

 3 — панельный жилой дом, Леглама, Бим.
 5к2 — Городской центр жилищных субсидий отдел № 92 района Можайский.
 7к1 - жилой панельный дом.
 9к1 - жилой панельный дом.
 7к2 — Детский сад № 2098, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
 9к2 — Детский сад № 2097, Бассейн при д/с № 2097.
 11 — жилой панельный дом.
 13 — Средняя школа № 1195
 19 — Подстанция № 15 Станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы им. А. С. Пучкова
 23 — Техническая служба Сотос.

По чётной стороне 
 14 — Стандартпарк, Прогород, ХаусБТ.
 14. к 1 — Миллимед.
 14. стр 11 — Робитекс.
 14. стр 15 — М-Логистик.
 14. стр 16 — Объединённая табачная компания, Станд, Санбебе.
 14. стр 17 — Lr.ru.
 14. стр 4 — Янтарный Дизайн, Sterling Sihi GmBH — московское представительство, Аквалон.
 14. стр 40 — Торговый дом Вестор, Торговый дом Регионы.
 14. стр 5 — Симтрикотаж, Совтехсвет, ООО Бритиш Логистик.
 14. стр 6 — Пикассо, Ozkan textil, Вартон.
 14. стр 8 — Хай Тек Фасады.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Улицы Москвы, названные в честь городов